Kingsville puede referirse a:
Kingsville (Maryland), lugar designado por el censo en el condado de Baltimore, estado estadounidense de Maryland.
Kingsville (Misuri), ciudad en el condado de Johnson, estado estadounidense de Misuri.
Kingsville (Texas), ciudad en el condado de Kleberg, estado estadounidense de Texas.
North Kingsville (Ohio), villa en el condado de Ashtabula, estado estadounidense de Ohio.
Municipio de Kingsville (condado de Ashtabula, Ohio), Estados Unidos.
Municipio de Kingsville (condado de Johnson, Misuri), Estados Unidos.